Na mitologia Inca, Hanan Pacha ou Hanaq Pacha, se definia o mundo de cima, onde se encontravam todas as deidades, o mundo celestial onde estavam Viracocha, Inti, Mama Killa, Mama Cocha e Illapa.

O mundo era composto de três planos: Hanan Pacha(o mundo de cima), Kay Pacha(o mundo daqui) e Uku Pacha o mundo dos mortos e daqueles que se encontravam abaixo da superfície terrestre.

Na língua quíchua pacha quer dizer às vezes tempo e espaço.

Mitologia inca

!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)